Mercedes Álvarez puede referirse a:

 Mercedes Álvarez (directora de cine) (1966 -), una directora de cine española. 
 Mercedes Álvarez Morón (1800 - † 1893), fue una patriota argentina, 
 María Mercedes Álvarez Pontón (1976), una amazona española.